Kurskaja – stacja metra w Moskwie na linii Arbatsko-Pokrowskaja
 Kurskaja – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja